Az Egyesült Államok Haditengerészetének négy hajója viselte a USS Illinois nevet, a 21. állam tiszteletére.

Az első Illinois egy ágyúnaszád lett volna, de végül soha nem készült el.
A második Illinois egy Illinois osztályú csatahajó volt, mely több mint fél századon át szolgálatban állt. 1941-ben a hajót átnevezték Prairie State-re.
A harmadik Illinois egy halászhajó volt, melyet később a haditengerészet USS Albatross néven, aknaszedő hajóként alkalmazott.
A negyedik Illinois egy Iowa osztályú csatahajó lett volna, ha építését nem függesztik fel.